Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 2000, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Michaël Llodra e Diego Nargiso che hanno battuto in finale Eduardo Nicolas-Espin e German Puentes-Alcaniz 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (finale)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (semifinali)

 Emilio Benfele Álvarez /  Álex López Morón (quarti di finale)
 Michaël Llodra /  Diego Nargiso (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2000